Ispaster (baskiska: Ipazter) är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Bizkaia och regionen Baskien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Ispaster ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Ispaster är lite kuperad. Havet är nära Ispaster åt nordost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Ispaster.  Närmaste större samhälle är Lekeitio,  km öster om Ispaster. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Baskien